

Anno 
 121 o 121 a.C.

Codici 
 121  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico della Kharkov University, alla Chuguevskaya Station in Siberia

Matematica 
 121 – numero